Illorsuit bezeichnet:
 Illorsuit, Ort im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Illorsuit (Ilulissat), Ort im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Illorsuit (Qaqortoq), Ort im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Illorsuit (Bucht, Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Illorsuit (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Illorsuit (Fjord), Fjord im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Illorsuit (Insel, Sisimiut) (auch Illorsuit Qeqertaat), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Illorsuit (Insel, Uummannaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland